Киут  — абхазская фамилия. Известные носители:

 Киут, Николай Басиатович (1910—1986) — абхазский журналист, Член Абхазского обкома КП Грузии, депутат Верховного Совета Абхазской АССР
 Игнатий (Киут) — иеромонах, настоятель Команского монастыря в Абхазии